Ji peut référer à :
 Ji, abréviation de jixiu (), une loge lunaire de l'astronomie chinoise ;
 Ji (), la sixième tige céleste du cycle sexagésimal chinois ;
 Ji, un ancien État du nord de la Chine ;
 Le Ji est un ancien tributaire du fleuve Jaune, devenu partie aval de ce dernier en 1852 (dont le cours changea de direction), éponyme des villes de Jiyuan et Jinan ;
 Le xian de Ji (吉县) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 Le xian de Ji (蓟县) est une subdivision administrative de la municipalité de Tianjin en Chine ;
 Le Cycle de Ji est une série de fantasy de l'écrivain français Pierre Grimbert.
 L'École Ji ou Ji-shū est la troisième école amidiste japonaise.
 Ji (Jimmy), un des trois héros de Ji, Ja, Jo, série littéraire pour la jeunesse, de Pat Smythe.
 Jemaah Islamiyah, le nom de deux organisations islamistes et d'un parti politique libanais.
 Juge d'instruction en droit.
 , un suffixe  honorifique indien.
 Jamaat-e-Islami, parti politique islamiste du Pakistan

Homonymie de toponyme